Ира́нцу Гарси́а Вес (; также известна как Ира́нцу Гарси́а, ; ) — испанская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар: бронза (2014).
 : золото (2015), бронза (2018).
 Чемпионат Испании по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018).
 Чемпионат Испании по кёрлингу среди смешанных пар: золото (2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её брат Гонцал Гарсиа Вес — тоже кёрлингист, они вместе играют в смешанной парной команде.

Примечания

Ссылки 

 World Mixed Doubles Curling Championship 2018 — How curling's more than just a game for Spain's Garcia (24 апреля 2018)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Испании
Чемпионы Испании по кёрлингу